Cet article présente l'ensemble des systèmes d'autopartage au Luxembourg.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Autopartage

Lien externe 
 

Autopartage au Luxembourg
Transport au Luxembourg